— ежегодная японская литературная премия, присуждаемая с 2022 года сайтом Kimirano корпорации  лучшей новой серии ранобэ.

Описание 
Премия была учреждена 24 августа 2021 года редакцией японского литературного сайта Kimirano, предоставляющем информацию и рекомендации о новых сериях ранобэ. Финалисты премии отбираются в два этапа. На первом этапе, проходящем в начале октября каждого года, принимаются заявки на работы, соответствующим критериям премии, после чего с ноября по декабрь на сайте проходит голосование по номинированным работам. На первом этапе к рассмотрению допускаются работы любого жанра (за исключением изданий для взрослых), выпущенных за год, предшествующему началу приёма заявок, в количестве пяти (на первой церемонии в 2022 году — трёх) томов в форматах танкобона или бункобона. Результаты голосования объявляют в феврале следующего года во время прямой трансляции на видеохостингах Nico Nico Douga и YouTube.

Впервые премия была присуждена 18 февраля 2022 года в пяти категориях: , , ,  и . Было номинировано 133 работы; всего отдано 116 343 голоса, из них 62 688 составили голоса пользователей сайта.

Финалисты премии

2022 год

2023 год

См. также 
 Next Manga Award

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии
 Официальный сайт Kimirano

Награды, появившиеся в 2021 году
Появились в 2021 году в Японии
Литературные премии Японии